Ургенчский район () — административная единица в Хорезмской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Караул.

История 
Ургенчский район был образован в 1930-е годы. В 1938 году вошёл в состав Хорезмской области. 4 марта 1959 года к Ургенчскому району была присоединена часть территории упразднённого Янгибазарского района. 4 июля 1961 года центр района был перенесён из Ургенча в селение Янгибазар. В 1963 году район был упразднён, в 1964 году восстановлен.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года в состав района входят:
 Городской посёлок
 Чалыш.
 10 сельских сходов граждан:
 Бекабад,
 Гайбу,
 Галаба,
 Караман,
 Караул,
 Чаккашаликар,
 Чандиркият,
 Чаткупыр,
 Юкарибаг,
 Юкари-Дорман.

Примечания 

Районы Хорезмской области